Biram, je nach Transkription auch Bir'am oder Bir-Am, bezeichnet:

Personen
 Arthur Biram (1878–1967), Pädagoge und Rabbiner
 Benjamin Biram, englischer Erfinder
 Emirat Biram, einer der sieben Hausastaaten
 Biram Khan, General des Mogulreichs unter Humayun
 Biram Dah Abeid, Mauretanischer Menschenrechtler

Orte
 Ort im Norden Israels, siehe Bar’am